Peter Beekman (kunstenaar), Nederlandse illustrator, striptekenaar en kunstschilder
 Peter Beekman (architect), Nederlandse architect te Soestdijk